El Adelanto hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 El Adelanto (Jutiapa), municipio de Jutiapa (Guatemala).

Publicaciones 
El Adelanto (periódico),  editado en la ciudad de Salamanca, España.